Niemcy:
 Holzminden – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Holzminden – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Holzminden – obszar wolny administracyjnie (niem. gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden